V baráži Světové skupiny Davis Cupu 2012 se mezi 14. a 16. zářím utkalo osm týmů, které prohrály v 1. kole Světové skupiny – Kazachstán, Německo, Japonsko, Švédsko, Kanada, Rusko, Itálie a Švýcarsko, s osmi družstvy z 1. skupin tří regionálních zón.

Vítězové se kvalifikovali do Světové skupiny pro rok 2013 a poražení pak sestoupili do 1. skupin tří regionálních zón pro rok 2013.

Týmy 
Tučně jsou zvýrazněny týmy, které postoupily do Světové skupiny 2013.

Týmy ze Světové skupiny
 
 
 
 
 
 
 
 

Týmy z regionálních zón

Barážová utkání

Kazachstán vs. Uzbekistán

Německo vs. Austrálie

Japonsko vs. Izrael

Belgie vs. Švédsko

Kanada vs. Jihoafrická republika

Brazílie vs. Rusko

Itálie vs. Chile

Nizozemsko vs. Švýcarsko

Reference 

Davis Cup 2012